Псы́рцха ( — «пихтовый родник») — ряд топонимов в Абхазии:
 Псырцха — платформа Абхазской железной дороги в городе Новый Афон.
 Псырцха — село в Гудаутском районе Абхазии.
 Псырцха — река в Гудаутском районе Абхазии.
 Псырцха — старое абхазское название города Новый Афон.